Romániai települések
 Lunkatanya Kolozs megyében
 Lunkatanya Fehér megyében